ARA Robinson es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Robinson (M-3), rastreador de la clase Bouchard.
 ARA Robinson (P-45), corbeta MEKO-140.
Robinson